Менахем ( «утешитель») — еврейское имя.

Известные носители:
 Менахем — второе имя Ноя.
 Менахем (VIII век до н. э.) — библейский царь Израиля.
 Менахем бен-Иехуда (I век н. э.) — вождь сикариев во время Иудейской войны, сын Иуды из Галилеи, основателя партии зелотов.
 Менахем бар-Хельбо (XI век) — французский библейский комментатор.
 Менахем Реканати (ок. 1250—1310) — итальянский раввин и каббалист.
 Менахем Азария из Фано (1548—1620‎) — итальянский раввин-талмудист, каббалист и меценат.
 Менахем Нахум Тверский (1730—1797) — хасидский цадик.

С возникновением фамилии
 Авидом, Менахем (1908—1995) — израильский композитор, педагог, музыкальный критик.
 Бегин, Менахем (1913—1992) — 7-й премьер-министр Израиля с июня 1977 по 1983, лауреат Нобелевской премии мира (1978).
 Бейлис, Менахем Мендель (1874 или 1862—1934) — российский мещанин, обвинённый в ритуальном убийстве («дело Бейлиса»).
 Бен-Сасон, Менахем (род. 1951) — израильский историк, профессор, президент Всемирной организации еврейских исследований.
 Борейшо, Менахем (1888—1949) — еврейский поэт, эссеист и журналист.
 Голан, Менахем (1929—2014) — израильский кинорежиссёр и продюсер компании «Cannon Films».
 Шнеерсон, Менахем-Мендл (1902—1994) — 7-й и последний ребе Хабада; некоторыми считается мессией.

См. также 
 Менахем (школа-сад)
 Менахем Мендель (двойное имя)

Примечания 

Библейские имена
Имена еврейского происхождения